Килик может означать:
 Килик — один из типов древнегреческих сосудов.
 Килик — в древнегреческой мифологии эпоним Киликии.
 Килик — река в Омской области.
 Большой Килик — река в Омской области.